Copa Libertadores je najjače klupsko nogometno natjecanje u Južnoj Americi. Igraju ga prvaci i najbolji klubovi iz zemalja članica Južnoameričke nogometne federacije (CONMEBOL) i Meksika. Aktualan prvak za sezonu 2019. je brazilski nogometni klub "Flamengo".

Pobjednici i finalisti

Klubovi po uspješnosti 

 zaključno s 2019.

Uspješnost po zemljama 

 zaključno s 2019.

Unutrašnje poveznice 
 Nogomet
 Copa Sudamericana
 Supercopa Sudamericana
 Recopa Sudamericana
 Interkontinentalni Kup
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo

Vanjske poveznice 
 bridgestonelibertadores.com 
 conmebol.com, Copa Libertadores

Izvori 
 

Južnoamerička klupska nogometna natjecanja